Норберто Уго Скопони Касанова () (13 января 1961, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, вратарь.

Клубная карьера 
Большую часть своей футбольной карьеры Скопони защищал ворота аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз», с которым он трижды становился чемпионом Аргентины.

В 1995 году Скопони перебрался в Мексику, где выступал за команду «Крус Асуль». В 1998 году он возвращается на родину в клуб «Индепендьенте», где и заканчивает свою профессиональную карьеру футболиста в 2000 году.

Международная карьера 
Скопони попадал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки 1993 и Чемпионат мира 1994 в качестве резервного голкипера. Скопони не выдалось случая появиться на поле в каком-либо матче обоих турниров.

Достижения 
Ньюэллс Олд Бойз
 Чемпионат Аргентины (3): 1987/1988 (чемпион), 1990/1991 (чемпион), 1992 (Клаусура) (чемпион)

Крус Асуль
 Чемпионат Мексики (1): 1997 (Инвьерно) (чемпион)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Индепендьенте»